

Astronomia
 1202 Marina – asteroide della fascia principale

Cinema
 Marina – film del 1960 diretto da Paul Martin
 Marina – film del 2013 diretto da Stijn Coninx

Fumetti
 Marina – nome originale dei Cavalieri di Nettuno, nel manga ed anime I Cavalieri dello zodiaco
 Marina – nome scelto nell'adattamento televisivo italiano per Umi Ryuzaki, della serie manga e anime Magic Knight Rayearth
 Marina – organizzazione con lo scopo di mantenere la giustizia nel manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda

Geografia
 Marciana Marina – comune in provincia di Livorno 
 Marina – torrente in provincia di Firenze
 Marina di Camerota – frazione di Camerota (SA)
 Marina di Carrara – frazione di Carrara
 Marina di Gioiosa Ionica – comune in provincia di Reggio Calabria
 Marina di Grosseto – frazione di Grosseto
 Marina di Leporano – frazione di Leporano (TA)
 Marina di Lizzano – frazione di Lizzano (TA)
 Marina di Lugugnana – località di Portogruaro
 Marina di Maratea – frazione di Maratea (PZ)
 Marina di Massa – frazione di Massa
 Marina di Palma – frazione di Palma di Montechiaro (AG)
 Marina di Palmi – frazione di Palmi (RC)
 Marina di Pescoluse – frazione di Salve (LE)
 Marina di Pietrasanta – frazione di Pietrasanta (LU)
 Marina di Pisa – frazione di Pisa
 Marina di Pulsano – frazione di Pulsano (TA)
 Marina di Ragusa – frazione di Ragusa
 Marina di Tusa – frazione di Tusa (ME)
 Marina di Ravenna – frazione di Ravenna
 Marina di Torre Grande – frazione di Oristano
 Marina Grande (Scilla) – quartiere di Scilla (RC)
 Marina (Croazia) – comune sull'isola della Brazza in Dalmazia (Croazia)
 Marina (Cagliari) – quartiere storico di Cagliari
 Marina (California) – città della California
 Marina (Tropea) – l'unica frazione di Tropea in provincia di Vibo Valentia

Letteratura
 Marina – romanzo di Carlos Ruiz Zafón del 1999
 Marína – poesia di Andrej Sládkovič, composta nell'inverno del 1844 a Pest
 Marina Bellezza – romanzo di Silvia Avallone del 2013

Musica 
 Marina/Manuela – singolo discografico di Rocco Granata del 1959
 Marina – album de I Trilli del 1983
 MARINA – pseudonimo della cantautrice britannica Marina Lambrini Diamandis

Nautica 
 Marina – nave da crociera della Oceania Cruises
 Marina – porticciolo turistico a gestione privata
 Marina mercantile – l'insieme di infrastrutture, istituzioni, autorità, impianti portuali e tutte le navi adibite al traffico, al diporto e alla ricerca
 Marina militare – forza armata della componente marina di uno Stato.

Teatro 
 Marina – opera teatrale di Edward Albee (1975)

Altro 
 Marina – nome proprio femminile
 Marina – telenovela brasiliana del 1978
 Marina – dipinti il cui soggetto è prevalentemente il mare
 Marina di Bitinia – monaca dell'Asia Minore venerata come santa
 Marina – genere di piante appartenenti alla famiglia delle Fabaceae
 Morris Marina – autovettura prodotta dalla British Leyland Motor Company tra il 1971 ed il 1980
 Marina – stazione della linea 1 della metropolitana di Barcellona

Altri progetti